Полю́строво:

 Полюстрово — исторический район Санкт-Петербурга на правом берегу Невы.
 Полюстрово — муниципальный округ № 32 на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
 Полюстрово — железнодорожная станция на линии Ручьи — Дача Долгорукова.
 Полюстрово — производитель минеральных вод в России.
 Полюстрово — гостиничный комплекс в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Полюстровский парк — парк в Санкт-Петербурге.
 Полюстровский проспект — проспект в Санкт-Петербурге.